Алекса́ндр Ивано́в (иногда Алекса́ндр Ива́нов):
 Иванов, Александр (род. 1985) — латвийский футболист.
 
 
 
 Иванов, Александр Андреевич (1806—1858) — русский живописец.
 Иванов, Александр Валерьевич (род. 1982) — российский метатель копья.
 
 
 
 Иванов, Александр Владиславович (род. 1968; известен под псевдонимом Чача) — музыкант, вокалист групп «Наив» и «Radio Чача».
 Иванов, Александр Гаврилович (1898—1984) — советский кинорежиссёр.
 Иванов, Александр Георгиевич (род. 1961) — советский волейболист.
 Иванов, Александр Григорьевич (1778—1851) — статский советник, губернский казначей Тобольской казённой палаты.
 Иванов, Александр Евгеньевич (род. 1965) — советский и российский хоккеист.
 Иванов, Александр Евдокимович (1844—?) — русский архитектор эпохи поздней эклектики и модерна.
 
 Иванов, Александр Игоревич (род. 1968) — председатель Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики (с 2010 года).
 
 Иванов, Александр Леонидович (1953—2012) — советский футболист.
 Иванов, Александр Минович (1903—1975) — генерал-майор государственной безопасности.
 
 
 
 
 Иванов, Александр Сергеевич (род. 1944) — советский российский легкоатлет, тренер, преподаватель.
 Иванов, Александр Сергеевич (род. 1975) — российский хоккеист.
 
 Иванов, Александр Терентьевич (род. 1956) — российский издатель и книготорговец.
 Иванов, Александр Титович (1892—1989) — советский художник.
 Иванов, Александр Трофимович (1844—1888) — русский драматург, актёр.
 
 Иванов, Александр Юльевич (род. 1961) — советский и российский певец, музыкант, лидер группы «Рондо».
 Иванов, Александр Юрьевич (род. 1985) — российский боксёр-любитель. Примечания